Светско првенство у фудбалу за жене 2019. било је осмо међународно фудбалско првенство за жене, које се одржавало у Француској од 7. јуна до 7. јула. Учествовало је двадесет и четири селекције. Први пут се у историји такмичења користио систем ВАР. 
 
Репрезентација Сједињених Држава је бранила титулу шампиона из 2015. када су у финалу победили Канаду. Успешно ју је и одбранила победивши Холандију у финалу с резултатом 2 : 0. На тај начин, САД је постала тек друга држава која је успешно одбранила наслов првака света након што је то успело Немачкој.

Квалификације 

 АФК (Азија): пет места
 КАФ (Африка): три места
 Конкакаф (Северна и Средња Америка и Кариби): три места
 Конмебол (Јужна Америка): два места
 ОФК (Океанија): једно место
 УЕФА (Европа): осам места
 Домаћин
 Победник међуконтиненталног баража Конкакаф—Конмебол

Квалификације су почеле 3. априла 2017. и завршиле су се 1. децембра 2018. године.

Репрезентације које су се квалификовале 

Укупно су се квалификовале двадесет и четири репрезентације на првенство. У заградама поред сваке репрезентације дато је њихово место на Фифиној ранг-листи закључно с мартом 2019. године.

АФК (5)
 (6)
 (16)
 (7)
 (14)
 (34)
КАФ (3)
 (46)
 (38)
 (49) (деби)

КОНКАКАФ (3)
 (5)
 (53) (деби)
 (1)
КОНМЕБОЛ (3)
 (37)
 (10)
 (39) (деби)
ОФК (1)
 (19)

УЕФА (9)
 (3)
 (домаћин) (4)
 (2)
 (15)
 (8)
 (12)
 (20) (деби)
 (13)
 (9)

Групна фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Елиминациона фаза

Референце 

Женска фудбалска такмичења
Фудбал у 2019.
Светско првенство у фудбалу за жене 2019.